Линия M3 — одна из четырёх линий Будапештского метрополитена, самая длинная линия метросистемы. Целиком расположена в Пеште, в северной части идёт с севера на юг вдоль Дуная, от станции «Кальвин тер» поворачивает на юго-восток и идёт вдоль проспекта Юллёи. Северная оконечность линии находится в будапештском районе Уйпешт, южная — в районе Кишпешт.

Описание 
Длина линии — 17 км, на ней находятся 20 станций, время поездки — 31 минута. Все станции, кроме станции «Кёбанья-Кишпешт» подземные, мелкого заложения. Станция «Кёбанья-Кишпешт» — наземная.

Переход на первую и вторую линии осуществляется на крупнейшем пересадочном узле Будапештского метрополитена — станции «Деак Ференц тер». На станции Кальвин тер можно сделать переход на четвёртую линию. Со станции «Ньюгати пайаудвар» есть выход на один из трёх основных железнодорожных вокзалов Будапешта — Западный (Ньюгати). Кроме того, пересадку на ж/д можно сделать на станциях «Кёбанья-Кишпешт» и «Уйпешт-Варошкапу», совмещённых с одноимёнными железнодорожными платформами.

История 
Первое постановление о строительстве третьей линии метро было выпущено в 1963 году, строительство стартовало в 1970. В 1976 году была открыта первая секция линии из шести станций «Деак Ференц тер» — «Надьварад тер». В 1980 году была завершена южная ветка линии открытием участка из 5 станций «Надьварад тер» — «Кёбанья-Кишпешт», после чего строительство продолжилось в северном направлении. В 1981 году открылся участок «Деак Ференц тер» — «Лехель тер» (3 станции), тремя годами позже «Лехель тер» — «Арпад хид» (2 станции), и наконец в 1990 году строительство линии было завершено открытием участка «Арпад хид» — «Уйпешт-Кёзпонт» (4 станции).

С 3 ноября 2017 года по 29 марта 2019 года прошёл первый этап реконструкции линии. Полностью был закрыт северный отрезок от станции «Лехель тер» до станции «Уйпешт-Кёзпонт» (6 станций). В рабочие дни отрезок от станции «Кёбанья-Кишпешт» до станции «Лехель тер» работал в прежнем режиме. 

С 6 апреля 2019 года был начат второй этап реконструкции линии. Полностью был закрыт южный отрезок от станции «Надьварад тер» до станции «Кёбанья-Кишпешт» (5 станций). 

С 7 марта 2020 года был начат третий этап реконструкции линии. Полностью был закрыт центральный отрезок между станциями «Надьварад тер» и «Ньюгати пайаудвар» кроме станций «Деак Ференц тер» и «Кальвин тер» (4 станции). 

После 20:30, а также в выходные и праздничные дни вся линия М3 закрыта, курсируют автобусы.

Пересадки

Подвижной состав 
 "Ев" (модификация вагона типа "Еж", 1976 — 2013)
 "Ев-3" (модификация вагона типа "Еж-3", 1976 — 2018)
 81-717.2/81-714.2 (.2М) (модификация вагонов 81-717/714, 1980 — 2018)
 81-717.2K/714.2К (модификация поезда типа 81-717/714.6, с марта 2017).

Примечания

Галерея 

 
Линии метрополитена, построенные в 1976 году